Miejscowości w USA:
 Prophetstown – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
Gminy w USA:
 Prophetstown (ang. Prophetstown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside